Amazing Grace – koncertowy album muzyczny Arethy Franklin z 1972 roku wydany przez Atlantic Records.

Lista utworów

Wykonawcy 
 Aretha Franklin - wokal, fortepian
 James Cleveland - fortepian, wokal
 C. L. Franklin
 Chuck Rainey - gitara basowa
 Cornell Dupree - gitara
 Kenneth Lupper - organy
 Pancho Morales - perkusja, conga
 Bernard Purdie - perkusja
 Southern California Community Choir - chórki

Przypisy 

Albumy muzyczne wydane w roku 1972
Albumy Arethy Franklin
Albumy koncertowe
Albumy Atlantic Records